Pierre Trudel peut désigner :
 Pierre Trudel (1951-), un anthropologue et un professeur d'anthropologie québécois ;
 Pierre Trudel (1952-), un juriste et un professeur de droit québécois.